Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года проводились в бассейне на «Казань Арене» в Казани 7 и 8 августа.

Отборочные заплывы начались 7 августа в 9:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:09, а финал — 8 августа в 17:39.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Переплыв 
Переплыв проводился между поделившими 8-е место в полуфинале Владимиром Морозовым и Энтони Эрвином 7 августа в 19:38 по местному времени.

Финал

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты — страницы 132—134,156,179
 Результаты переплыва

50 м, вольный стиль, мужчины